Op de Europese kampioenschappen tafeltennis 2018 werd het vrouwendubbel gespeeld.

Er zijn 50 koppels. De 16 met de hoogste ITTF world-ranking plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde. De 34 overige koppels spelen eerst de kwalificatieronde, waarvan er 16 doorgaan naar de eindronde. Er wordt niet om de derde plek gespeeld. De winnaar van de finale pakt dus de gouden medaille, de verliezer van de finale pakt de zilveren medaille en de verliezers van de halve finales de bronzen medailles.

In de kwalificatieronde moeten drie sets gewonnen worden. In de eindronde is de wedstrijd gewonnen als er vier sets zijn gewonnen.

Titelhouders waren de Duitse Kristin Lang en Sabine Winter. Lang werd weer kampioen, nu met dubbelpartner Nina Mittelham.

Geplaatste paren 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van september 2018. Geplaatste paren slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

De overige paren spelen eerst twee kwalificatierondes. De winnaars van de tweede kwalificatieronde plaatsen zich voor de eindronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland namen Britt Eerland en Li Jie deel (niet als dubbelpartners). Namens België nam het dubbelpaar Lisa Lung / Margo Degraef deel, evenals Nathalie Marchetti.

Kwalificatie

Eindronde 

2018
Tafeltennis in 2018
tafeltennis
Sport in Alicante
Tafeltennis in Spanje